Roberto Mosquera se puede referir a:

Roberto Mosquera Castell, escritor español.
Roberto Mosquera Zuñiga, futbolista colombiano.
Roberto Mosquera Vera, exfutbolista, entrenador peruano.
Roberto Mosquera Ameneiro, músico español.